La Ventafocs, un conte de fades
 La Ventafocs (pel·lícula de 1950), pel·lícula d'animació de Disney, adaptació del conte
 Ventafocs (esport), terme esportiu informal
 Ventafocs (estri), ventall de cuina o manxall, rotllana petita generalment d'espart amb mànec, que serveix per a ventar el foc